Pintsch steht für:

 Julius Pintsch AG, später Pintsch Bamag AG, deutsches Industrieunternehmen
 Pintsch Öl AG, deutscher Altöl-Verarbeitungsbetrieb

Pintsch ist der Familienname folgender Personen:
 Helene Pintsch (1857–1923), Ehefrau des Industriellen Oskar Pintsch
 Jörg Pintsch (* 1965), deutscher Schauspieler, Regisseur und Schauspieldozent
 Julius Pintsch (1815–1884), deutscher Fabrikant
 Julius Karl Pintsch (1847–1912), deutscher Fabrikant und Ingenieur
 Luis Pintsch (* 1999), deutscher Schauspieler
 Oskar Pintsch (1844–1912), deutscher Industrieller
 Richard Pintsch (1840–1919), deutscher Industrieller

Siehe auch:
 Pinch